Schriver har flere betydninger:
 Iver Schriver – tidligere dansk landsholdspiller i fodbold
 Mikkel Dons Schriver – dansk håndboldspiller